Hans Petersson kan syfta på någon av följande:

 Hans Peterson (1922–2022), svensk författare
 Hans Petersson i Röstånga (1926–2001), svensk folkskollärare och folkpartistisk politiker
 Hans Petersson (1942) (född 1942), riksdagsledamot för Vänsterpartiet
 Hans F Petersson (född 1924), statsvetare och professor vid Lunds universitet
 Hans Peterson, svensk konstnär
 Hans Petersson, tysk matematiker.